VM i ishockey 2019 er det 83. verdensmesterskab i ishockey arrangeret af IIHF. Mesterskabet har deltagelse af ??? landshold og bliver afviklet i form af syv niveaudelte turneringer, hvoraf topdivisionen med deltagelse af de 16 bedste hold bliver afholdt i Slovakiet i perioden 10. - 26. maj 2019. Slovakiet er VM-værtsland for anden gang.

De lavere rangerende VM-turneringer, hvor der bliver spillet om op- og nedrykning mellem de enkelte niveauer, bliver spillet på forskellige terminer i løbet af foråret 2019:

IIHF Verdensmesterskabet 2019

Deltagere 
Seedningen i den indledende runde er baseret på IIHF's verdensrangliste fra 2018, ved slutningen af VM i ishockey 2018. Den 22. maj 2018 annoncerede IIHF og den lokale organisationskomite grupperne, hvor Slovakiet og Norge byttede pladser sådan at Slovakiet skulle spille i Košice og Tjekkiet og Østrig skulle spille i Bratislava.

Gruppe A (Košice)
  (1)
  (4)
  (5)
  (8)
  (10)
  (12)
  (13)
  (22)

Gruppe B (Bratislava)
  (2)
  (3)
  (6)
  (7)
  (9)
  (11)
  (17)
  (19)

IIHF Verdensmesterskabet Division I 2019

Division I A 

1. division gruppe A var andet niveau af VM-hierarkiet. Turneringen blev spillet i Barys Arena i Astana, i perioden 29. april - 5. maj 2019 med deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om to oprykningspladser til topdivisionen og om at undgå én nedrykningsplads til 1. division gruppe B.

  – Nedrykkere fra øverste række
  – Nedrykkere fra øverste række
 
 
 
  – Oprykning fra Division I B

Division I B 

1. division gruppe B var tredje niveau af VM-hierarkiet. Turneringen blev spillet i Tondiraba Ice Hall i Tallinn, i perioden 28. april - 4. maj 2019 med deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om én oprykningsplads til 1. division gruppe A og om at undgå én nedrykningsplads til 2. division gruppe A.

  – Nedrykning fra Division I A
 
 
 
 
  – Oprykning fra Division II A

IIHF Verdensmesterskabet Division II 2019

Division II A 

2. division gruppe A var fjerde niveau af VM-hierarkiet. Turneringen blev spillet i Pionir Ice Hall i Beograd, i perioden 8 - 14. april 2019 med deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om én oprykningsplads til 1. division gruppe B og om at undgå én nedrykningsplads til 2. division gruppe B.

Division II B 

2. division gruppe B var femte niveau af VM-hierarkiet. Turneringen blev spillet i Santa fe Ice Rink i Ciudad de Mexico i perioden 14 - 20. april 2019 med deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om én oprykningsplads til 2. division gruppe A og om at undgå én nedrykningsplads til 3. division.

IIHF Verdensmesterskabet Division III 2019

Division III 

3. division er sjette niveau af VM-hierarkiet. Turneringen blev spillet i Winter Sports Palace i Sofia, Bulgarien, i perioden 22 - 28. april 2019 med deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om én oprykningsplads til 2. division gruppe B og om at undgå én nedrykningsplads til kvalifikationen til 3. division.

Division III kvalifikation 

Kvalifikationen til 3. division er syvende niveau af VM-hierarkiet. Turneringen blev spillet i Abu Dhabi Ice Rink i Abu Dhabi i perioden 31. marts - 6. april 2019 med deltagelse af seks hold, der spiller en enkeltturnering alle-mod-alle om én oprykningsplads til 3. division.

Referencer 

2019
Ishockey i 2019